A cerâmica é considerada atualmente o melhor material para reproduzir os dentes naturais. As peças mais antigas de cerâmica foram encontradas na Europa Central (na região da República Checa e Eslováquia, datando de 24500 a.C.. O primeiro registro do uso da cerâmico para uso odontológico foi em 1774 quando Alexis Duchateau, substituiu os dentes de hipopótamo de sua prótese por dentes cerâmicos a fim de melhorar a estética.

A cerâmica é um material inorgânico, cuja composição básica é a argila, feldspato, sílica,caulim, quartzo, filito, talco, calcita, dolomita,magnesita, cromita, bauxito, grafita e zirconita. A composição da cerâmica, pode se apresentar de forma variada  e essa variedade permite uma produzir materiais de diverssas durezas, desde vasos refinados e delicados ( porcelana Schmidt)a té cerâmicas extra duras ( base de proteção térmica do onibus espacial)e, também as cerâmicas dentárias.

Em 1889 Land (EUA) obteve a primeira patente para a confecção de coroas de jaqueta de porcelana produzindo porcelanas de baixa fusão para serem  fundidas a lâminas de ouro, mais fácil de brunir que as de platina. Nos últimos anos, novos materiais e técnicas para confecção de restaurações puras foram introduzidos para substituir a infraestrutura de metal, os quais ampliaram o leque de indicações para os materiais de cerâmica pura e, em certos casos, facilitaram o seu processamento. Em 1900 Brewster (EUA) e Jenkins (Alemanha) aprimoram as porcelanas de baixa fusão (998ºC) O aparecimento de pequenos fornos elétricos.

As coroas de cerâmica pura, livres de metal, são utilizadas desde o início do século XX, quando Charles Henry Land, em 1903, introduziu uma das formas mais estéticas para reconstrução dentária, através das famosas coroas de jaqueta cerâmica. Com qualidades estéticas ótimas, estas coroas são fabricadas com porcelanas feldspáticas.

Em 1965, McLean e Hughes,desenvolveram a primeira cerâmica odontológica aluminizada reforçada pelo aumento da fase cristalina, com a incorporação de 40% em peso de alumina à fase vítrea. Essas cerâmicas reforçadas têm o dobro da resistência à flexão quando comparadas às cerâmicas feldspáticas convencionais. Daí, diversos outros cristais têm sido adicionados, como a leucita, o dissilicato de lítio e a zircônia, os quais atuam como bloqueadores da propagação de fendas quando a cerâmica é submetida a tensões de tração, aumentando a resistência do material. Em 1983 foi desenvolvido o sistema IPS Empress, também conhecido como cerâmica prensada, a qual emprega a técnica da cera perdida9. Outro tipo de cerâmica modificada é a infiltrada de vidro, que é utilizada como material de infraestrutura à base de Al2O3 que surgiu em 1987, pelo francês Sadoun.
Em 1993 foi descrito o sistema cerâmico Procera All ceramâ (Nobel Biocare), o qual consiste na obtenção de uma infraestrutura com 99,5% de alumina.

Os materiais cerâmicos encontram-se em pleno desenvolvimento tecnológico, visto que, nas últimas décadas, foram introduzidos no mercado novos sistemas cujas dureza e estética foram melhoradas através da incorporação de vidros cerâmicos e adição de cristais para reforço como o quartzo e a alumina.

As porcelanas odontológicas podem ser classificadas quanto ao tipo, ao ponto de fusão e à composição. Contudo, a classificação mais utilizada atualmente baseia-se na composição e fabricação das porcelanas, dividindo-as em feldspáticas, aluminizadas (99,5%), aluminizadas reforçadas com vidro, e vidros ceramizados.
As porcelanas de baixo e médio ponto de fusão se aproximaram muito da dureza e estética dentária tornando-se imperceptível.
As porcelanas podem ser empregadas na confecção de coroas unitárias,próteses,inlays, onlays e laminados, pois apresenta contração mínima, fazendo com que se utilize menos material, excelentes características de translucidez e cor semelhante ao dente natural, extrema resistência às fraturas; prevenção ao esverdeamento induzido por metais semipreciosos a base de prata, fluorescência ideal (Vieira, 2010).
As cerâmicas constituem-se na principal alternativa de tratamento restaurador para a estrutura dental, devido à sua biocompatibilidade, resistência à compressão, condutibilidade térmica semelhante aos tecidos dentais, radiopacidade, integridade marginal, estabilidade de cor e, principalmente, elevado potencial para simular a aparência dos dentes. O potencial estético e a biocompatibilidade das cerâmicas podem ser considerados únicos, dentre os materiais restauradores odontológicos.

História da odontologia